Schöpper oder Schoepper ist der Familienname folgender Personen:

 Jacob Schoepper (* um 1512/16; † 1554), Dichter und katholischer Theologe
 Richard Schöpper (1877–19??), deutscher Verwaltungsjurist und Bezirksoberamtmann
 Rudolf Schöpper (1922–2009), deutscher bildender Künstler und Karikaturist

Siehe auch:
 Schopper (Begriffsklärung)